Commis oder Kommis bezeichnet:
 einen Kontoristen, Handlungsgehilfen oder kaufmännischen Angestellten, siehe Kommis

Commis oder Commis des postes bezeichnet:
 den Leiter eines übergeordneten Postamts der Kaiserlichen Reichspost im 17. Jahrhundert, siehe Commis (Post)

Commis de cuisine bezeichnet
 einen Jung- oder Beikoch, siehe Küchenbrigade

Commis de rang bezeichnet
 einen rangniedrigen Kellner

Siehe auch:
 Kommiss